Бяо — один из кам-суйских языков
 Бяо — кам-суйский народ на юге Китая (запад провинции Гуандун), говорящий на языке бяо
 Бяо (имя) () — китайское имя:
 Линь Бяо — китайский политический деятель
 Юэнь, Бяо — китайский каскадёр, актёр, кинорежиссёр и продюсер в Гонконге
 Фу, Бяо — китайский актёр
 Бяо (охранник)  - традиционная наёмная охрана караванов в Китае